Остров Фазанов (, , ), также остров Конференций () — остров посреди реки Бидасоа, неподалёку от её впадения в Бискайский залив, находящийся в совместном владении Испании и Франции. Администрация испанского города Ирун (слева) и администрация французского города Андай (справа) сменяют друг друга на острове площадью 6820 м² раз в полгода.

Этимология 
Фазаны на острове не водятся. Предполагается, что название может быть неправильным толкованием какого-то французского слова, связанного с «проездом» или «пошлиной». Название «Конференция» могло произойти от международных встреч, проводимых там.

История 

Самым важным историческим событием, произошедшим на острове, стало подписание Пиренейского договора. Он стал кульминацией серии из 24 конференций, проведенных между Луисом Мендесом де Харо, грандом Испании, и Джулио Мазарини, первым министром Франции, в 1659 году после окончания Тридцатилетней войны. В память об этой встрече в центре острова был воздвигнут монолит.

Остров также использовался для нескольких других королевских встреч:

 1659 — Людовик XIV встретил свою будущую жену Марию Терезию Испанскую (1638—1683); они стали родителями Людовика Великого Дофина; год спустя во время встречи на острове Фазанов — она попрощалась со своим отцом, Филиппом IV и большей частью испанского двора, после чего переехала во Францию, чтобы стать супругой Людовика XIV.
 1721 — Людовик XV встретил свою предполагаемую невесту Мариану Викторию Испанскую (1718—1781). Они так и не поженились; вместо этого Людовик женился на Марии Лещинской, а Мариана — на Жозе I.

Политический статус 
Остров является кондоминиумом, самым маленьким в мире, находится под совместным владением Испании и Франции, и в течение шести месяцев поочередно официально находится под управлением командующих военно-морскими силами Сан-Себастьяна (1 февраля — 31 июля) и Байонны (1 августа — 31 января). В настоящее время французская должность «адъюнкт директора департамента, делегат по вопросам моря и побережья Атлантических Пиренеев и Ланд» носит титул «вице-король острова Фазанов», что является необычным для Французской Республики. Одним из французских офицеров с таким титулом был Жюльен Вио, более известный как писатель Пьер Лоти. На практике он поочерёдно управляется мэрами городов Ирун (Испания) и Андай (Франция).

География 
По состоянию на январь 2018 года длина острова составляет около 200 метров, ширина — 40 метров (130 футов), и он подвергается эрозии

Поскольку линия франко-испанской границы проходит по тальвегу основного русла реки Бидасоа, которая находится на северном берегу островка, вся территория острова Фазан является анклавом, расположенным в пределах границ Испании.

Доступ 
Во время отлива на остров иногда можно попасть пешком с испанской стороны. Остров необитаем, и доступ на него запрещён, за исключением редких случаев в дни открытых дверей. Кроме того, раз в полгода на остров могут попасть сотрудники муниципальных властей Ируна или Андай для уборки и озеленения, а раз в пять дней на остров высаживаются представители военно-морских командований Сан-Себастьяна (Испания) и Байонны (Франция), отвечающие за мониторинг острова.

См. также 
 Острова Испании

Примечания 

Острова Испании
Острова Франции
Речные острова
Острова, разделённые между странами
Международные зоны